

Ямишка — річка в Удмуртії, ліва притока річки В'ятка
 Ямишка — село, В'ятськополянський район, Удмуртія

Дивись також 
 Ямушан-Ключі